Miejscowości w USA:
 Jonesville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Jonesville – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Catahoula
 Jonesville – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Jonesville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin
 Jonesville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Union
 Jonesville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Lee